Campos Novos Paulista kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campos Novos Paulista (ort), São Paulo, 
 Campos Novos Paulista (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar